Lindsay – imię
 Lindsay – szkocki ród
 Norman Lindsay – australijski artysta
Miejscowości w USA:
 Lindsay – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Lindsay – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Lindsay – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garvin
 Lindsay – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cooke
 Lindsay – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Reeves